hrabstwo Hidalgo (ang. Hidalgo County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Hidalgo (ang. Hidalgo County) w USA, w stanie Teksas